Ванновський Гліб Михайлович (5 березня 1862 — 17 жовтня 1943, Канни) — російський воєначальник і військовий сходознавець, генерал-лейтенант Генерального штабу.
 Ванновський Петро Семенович (6 грудня 1822 — 29 лютого 1904) — російський державний і військовий діяч, генерал від інфантерії.

Див. також 
 Ваньовський
Прізвища